Negarnaviricota es un filo de virus de ARN establecido por el ICTV para la clasificación viral que contiene la mayoría de los virus de ARN monocatenario negativo. 

Los virus de ARN monocatenario negativo de Negarnaviricota son los virus de ARN que surgieron más recientemente de manera monofilética y según los análisis filogenéticos evolucionaron de virus de ARN bicatenario del filo Duplornaviricota. El orden Ghabrivirales constituyó su grupo hermano en análisis más recientes.

Taxonomía 

La taxonomía establecida por el ICTV es la siguiente:

 Filo Negarnaviricota
 Subfilo Haploviricotina
 Familia Qinviridae
 Familia Aspiviridae
 Familia Yueviridae
 Clase Monjiviricetes
 Orden Jingchuvirales Familia Aliusviridae Familia Chuviridae Familia Crepuscuviridae Familia Myriaviridae Familia Nataviridae Orden Mononegavirales Familia Artoviridae Familia Bornaviridae Familia Filoviridae Familia Lispiviridae Familia Mymonaviridae Familia Nyamiviridae Familia Paramyxoviridae Familia Pneumoviridae Familia Rhabdoviridae Familia Sunviridae Familia Xinmoviridae Subfilo Polyploviricotina Clase Ellioviricetes Orden Bunyavirales Familia Arenaviridae Familia Cruliviridae Familia Discoviridae Familia Fimoviridae Familia Hantaviridae Familia Leishbuviridae Familia Mypoviridae Familia Nairoviridae Familia Peribunyaviridae Familia Phasmaviridae Familia Phenuiviridae Familia Tospoviridae Familia Tulasviridae Familia Wupedeviridae Clase Insthoviricetes Orden Articulavirales Familia Amnoonviridae Familia Orthomyxoviridae Filogenia 

Los análisis moleculares han dado las siguientes relaciones filogenéticas entre familias:Heli AM Mönttinen, Janne J. Ravantti, Minna M. Poranen (2021). Structure Unveils Relationships between RNA Virus Polymerases. MDPI.

 
     |label2=Haploviricotina
     |2={{clade
      |1=''Qinviridae
      |2=

Referencias 

Negarnaviricota